WWF One Night Only

Música
One Night Only (banda)
One Night Only (álbum de Bee Gees)
One Night Only (canção)
Ou ainda:
One Night Only: Barbra Streisand & Quartet at the Village Vanguard

Desambiguação